Боливия:

 Боливия — государство в центральной части Южной Америки.
 Боливия — инструментальный альбом Вадима Курылёва.